Het WTA-tennistoernooi van Amelia Island (officieel Bausch & Lomb Championships) van 2002 vond plaats van 8 tot en met 14 april 2002 op het Amerikaanse eiland Amelia Island, Florida. Het was de 23e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op groen gravel.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen achttien speelsters uit de top 30 deel.

Titelverdedigster Amélie Mauresmo was het vierde reekshoofd – zij verloor meteen haar openingspartij in de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Venus Williams uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Belgische Justine Henin in drie sets, met een tiebreak in de derde set. Williams wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Amelia Island op haar naam te schrij­ven. Het was haar 25e WTA-titel, de vierde van dat jaar. Zij won US$ 93.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Henin was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters 
 De eerste acht geplaatste speelsters kregen een vrijstelling voor de eerste ronde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Conchita Martínez en Patricia Tarabini hadden zich niet als team voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Martínez had zich samen met Jelena Dokić opgegeven, en zij waren als vierde reekshoofd geplaatst – kort voor aanvang van het toernooi besloten zij evenwel van het dubbelspel af te zien, om zich te concentreren op het enkelspel. Tarabini speelde samen met Laura Montalvo – zij strandden in de eerste ronde.

Ook voor het eerste reekshoofd, Lisa Raymond en Rennae Stubbs, viel het doek na de eerste ronde.

Het als derde geplaatste duo Daniela Hantuchová en Arantxa Sánchez Vicario won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij de lucky losers María Emilia Salerni en Åsa Svensson in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Slowaakse Hantuchová had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Spaanse Sánchez Vicario 63.

De Belgische Justine Henin en Meghann Shaughnessy (VS) verloren hun openingspartij.

De Nederlandse Caroline Vis en Alexandra Fusai uit Frankrijk hadden zich via het kwalifi­ca­tie­­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar konden zij echter na hun eerste optre­den huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Amelia Island 2002
Amelia Island